сksum — утилита Unix, предназначенная для генерации контрольной суммы для одного или нескольких файлов или потока данных по алгоритму CRC, заданному в стандарте POSIX.

Утилита cksum считывает каждый файл, указанный в его аргументах, или поток ввода, если аргументы не указаны, и возвращает контрольную сумму CRC файла и количество байтов.

Может использоваться для проверки целостности данных путём сравнения контрольной суммы исходного файла с контрольной суммой целевого файла переданными ненадёжными каналами связи.

Описание 
На вход данная улита принимает файл или несколько файлов любого типа и выполняет запись одной строки на стандартное устройство вывода для каждого указанного файла в таком виде:

   %u %d %s\n <контрольная сумма>, <размер файла в байтах>, <имя файла>

В случае успеха возвращает ноль, в противном случае возвращает ненулевое значение.

Синтаксис 
   cksum [файл_1, файл_2...]

Пример использования 
Чтобы рассчитать контрольную сумму некоторого файла с именем testfile1 необходимо выполнить следующую команду:

   cksum testfile1 

После выполнения которой будет возвращена строка:

   1263453430 78 testfile1

здесь 1263453430 — CRC, 78 — длина файла в байтах, testfile1 — имя файла.

Использование 
Утилита cksum обычно используется для быстрого сравнения двух файлов на эквивалентность. Например для того, чтобы убедиться, что передаваемые либо хранимые файлы не повреждены.

CRC, вычисленная командой cksum, не является криптографически стойкой, хотя она указывает на повреждение данных, для которых весьма маловероятно совпадение CRC повреждённого файла и исходного файла, злоумышленник легко может намеренно исказить файл не изменив CRC.

В Unix-подобных системах предусмотрены и другие команды для криптографически безопасных контрольных сумм, например, sha256sum.

См. также 
 sha1sum
 md5sum
 tthsum

Примечания

Ссылки 
 https://linux.die.net/man/1/cksum
 http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/utilities/cksum.html
 http://docs.kpda.ru/index.jsp?topic=%2Fru.kpda.doc.neutrino_utilities_ru%2Fc%2Fcksum.html

Утилиты Unix